Linnestad ist der Name folgender Orte:
 Linnestad (Tønsberg), Ort in der norwegischen Kommune Tønsberg

Linnestad ist der Name folgender Personen:
 Anne Kristine Linnestad (* 1961), norwegische Politikerin
 Eli Anne Linnestad (* 1944), norwegische Schauspielerin